Турнирът по кърлинг на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провежда между 10 и 21 февруари 2014 г. в кърлинг център „Леден куб“, Сочи.

Участват 10 мъжки и 10 дамски отбора. Отборите се срещат по системата всеки срещу всеки, като първите четири отбора се класират на полуфиналите.

Медали

Класиране по медали

Медалисти

Турнир на мъжете

Групова фаза

Плейофи 
 Тайбрек

Турнир на жените

Групова фаза

Плейофи

Източници 

 Програма и резултати от официалния сайт на олимпийските игри

Кърлинг
Зимни олимпийски игри 2014